Bosznia-Hercegovina
Jankovac falu Bihács községben, a Una-Sana kantonban

 Horvátország
Jankovac falu Sokolovac községben, Kapronca-Kőrös megyében

 Magyarország
Jankovac, Jánoshalma község horvát neve Bács-Kiskun megyében a Jánoshalmai járásban